Název Vojenice má více sídel:
 Vojenice (Kladruby), část obce Kladruby v okrese Rokycany
 Vojenice (Voděrady), část obce Voděrady v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy